Ранчито де Агухас има више значења:

 Ранчито де Агухас (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчито де Агухас, Ел Ревентон (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику